Gérard Douffet (1594-1660) – pittore fiammingo
 Heinrich Douffet (1934-2017) – politico tedesco